Brazilië
Caldas (Brazilië), een stad in de staat Minas Gerais in de regio Zuidoost
Caldas Brandão, een gemeente in de deelstaat Paraíba
Caldas Novas, een gemeente in de deelstaat Goiás

Colombia
Caldas (departement), een departement
Caldas (Boyacá), een gemeente in het departement Boyacá
Caldas (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia

Spanje
Caldas de Reis, een gemeente in de provincie Pontevedra
Comarca de Caldas, een comarca in de provincie Pontevedra

Portugal
Caldas da Rainha, een gemeente in het district Leiria
Caldas Sport Clube, voetbalclub